Ди Дженнаро () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ди Дженнаро, Антонио (род. 1958) — итальянский футболист.
 Ди Дженнаро, Давиде (род. 1988) — итальянский футболист.
 Ди Дженнаро, Сильвио (1919–1983) — итальянский футболист и тренер.